

Matematyka 
 składowa wektora 
 składowa zbioru

Fizyka 
 składowa wielkości wektorowej 
 składowa czasowa w Szczególnej Teorii Względności
 składowa harmoniczna w akustyce

Prawo 
 część składowa rzeczy

Telekomunikacja 
 składowa stała w teorii transmisji sygnałów
 składowa zmienna  w teorii transmisji sygnałów

Zobacz też 
 układ
 element
 zbiór
 składnik